O Paysandu Sport Club no ano de 2021, confirma participação em quatro competições: Campeonato Paraense (105ª), Copa do Brasil (24ª), Campeonato Brasileiro - Série C (11ª) e Copa Verde (8ª).

A equipe bicolor entrou na Copa do Brasil com o objetivo de arrecadar boas cotas de premiação por cada fase avançada. Na 1ª fase conseguiu passar pelo , porém, na 2ª fase, assim como em 2020, foi eliminado em pleno Estádio Banpará Curuzu para a equipe do . 

Durante a disputa do Campeonato Paraense, a equipe bicolor teve momentos bem conturbados pois a derrota pelo placar de 4x2 para o rival em pleno Estádio Banpará Curuzu e logo em seguida a eliminação na Copa do Brasil, colocaram em xeque o trabalho do então Técnico Itamar Schülle, que após passar da 1ª fase, passar das quartas de final diante do , das semifinais contra o , veio depois a ser dispensado após a derrota para a também rival  pelo placar de 4x2 pela 1ª partida da final. Assim o Paysandu foi comandado pelo auxiliar técnico permanente do clube, Wilton Bezerra. Assim o Paysandu reverteu a vantagem no Clássico Pa-Tu vencendo a final do estadual pelo placar de 4x1 com destaque para o Atacante Gabriel Barbosa, que marcou 3 gols na final, assim o  conquistou o Bicampeonato Paraense e o seu 49º título estadual. 

O principal objetivo bicolor era de conquistar o acesso para a Série B de 2022; apesar de incertezas quanto ao comando técnico, problemas extra campo e até mesmo acusações de interferências externas na escalação de jogadores, o paysandu conseguiu classificação para a 2ª fase do campeonato como a melhor campanha da 1ª fase, porém o sucesso não se repetiu na fase decisiva, aonde a equipe bicolor não conquistou sequer uma vitória no quadrangular final, terminando assim em 8º na classificação geral e assim disputará novamente a Série C em 2022.

Na Copa Verde, o paysandu disputou com boa parte de seu elenco já desfeito e pensando na temporada de 2022, a equipe foi eliminada nas semifinais para o Clube do Remo.

Elenco Profissional 
Ver também: Lista de futebolistas do Paysandu Sport Club por ano

Ultima atualização: 7 de dezembro. 

 Legenda
 : Capitão
 : Prata da casa (Jogador da base)
 : Jogador lesionado/contundido

Diretoria e comissão técnica

Conselheiros 

Mesa diretora da assembleia geral para o Biênio 2021 - 2022
1	RICARDO AUGUSTO LOBO GLUCK PAUL - PRESIDENTE
2	MANOEL ACACIO BASTOS DE ALMEIDA SILVA - 1º VICE-PRESIDENTE
3	DANIEL DE OLIVEIRA SOBRINHO - 2º VICE-PRESIDENTE
4	BERNARDO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA - 1º SECRETÁRIO
5	THIAGO VELASCO GUIMARAES SILVA - 2º SECRETÁRIO

Mesa diretora do conselho deliberativo para o Biênio 2021 - 2022
1	TONY COUCEIRO - PRESIDENTE
2	IÊDA CRISTINA ALMEIDA - 1º VICE-PRESIDENTE
3	ARLINDO JOSE GUIMARAES BASTOS - 2º VICE-PRESIDENTE
4	TITO OLIVEIRA - 1º SECRETÁRIO
5	JORGE FACIOLA NETO - 2º SECRETÁRIO

Deliberativo 2021 - 2024
1	LEANDRO PANTOJA PEREIRA
2	BENEDITO RUY SANTOS CABRAL
3	ARNALDO DOPAZO ANTONIO JOSE
4	LUIS AUGUSTO LIMA OLIVEIRA JUNIOR
5	IGOR VIGGIANO MARQUES
6	HUMBERTO VICTOR PEREIRA DE SOUZA
7	DANIEL CORREIA RAIOL JUNIOR
8	KATIA NAZARÉ TEIXEIRA RODRIGUES
9	ADRIANO BEZERRA MARTINS
10	CARLOS TADEUS SANTOS MATOS DA CUNHA
11	CELSO DIOGO COUCEIRO
12	FREDERICO MIGLIO NEIVA
13	FABIO JOSÉ SILVA RAIOL
14	ALBERTO LOPES MAIA NETO
15	MARCELO JIMMY NEVES MACIEL
16	MARCO ANTONIO DA SILVA PEREIRA
17	JOSÉ SILVÉRIO NUNES DA FONSECA
18	BRUNO MARCEL CONCEIÇÃO SOARES
19	JORGE FACIOLA DE SOUSA NETO
20	ANDRÉ MARTHA TAVARES
21	ABIBE FERREIRA JUNIOR
22	ABILIO DIOGO COUCEIRO FILHO

Deliberativo 2019 - 2022
1	ALESSANDRO PEREIRA POMPEU
2	BRENO VEIGA E SILVA
3	CAIO FELIPE DE SOUZA FERNANDES
4	CLEÓMENES BARBOSA DE CASTRO
5	DIO GONÇALVES CARNEIRO
6	FABRÍZIO DE ALMEIDA GONÇALVES
7	FELIPE MORAES DOS REIS
8	FREDERICO CEZAR NICOLAS ESTEVES
9	ISAIAS BULARMAQUI DE MORAES
10	IVONELIO CALHEIROS LOPES
11	JOAO BOSCO LOBO
12	JORGE SILVA JÚNIOR
13	JOSÉ ANÍZIO DE OLIVEIRA NETO
14	JOSÉ MARIA CARDOSO COSTA
15	LEONARDO JACOB DE LIMA
16	LIVAN ALFREDO RODRIGUES GOMES
17	LUIZ FELIPE DA SILVA CRUZ
18	MANOEL D'OLIVEIRA REIS NETO
19	RAFAEL OLIVEIRA LIMA
20	ROGÉRIO NORONHA FRAIHA
21	ROMULO RAPOSO SILVA
22	SÉRGIO FRANCISCO DA COSTA JÚNIOR
23	SÉRGIO TADEU FERREIRA SERRA 
24	THALYS KAUÊ FERREIRA CARDOSO
25	TITO LAVAREDA CARDOSO DE OLIVEIRA

Fiscal 2021 - 2024
1	ROMULO RAPOSO SILVA
2	ALEMAR DIAS RODRIGUES JUNIOR
3	ARTUR DO AMARAL SEMBLANO JUNIOR
4	REGINALDO BENTES DOS SANTOS
5	JOSÉ RICARDO COSTA

Conselheiros suplentes 2019 - 2022
1	FRANCISCO ANTÔNIO VALLINOTO DE SOUZA
2	ÉDSON FERREIRA DE SENA
3	ALUIZIO DOPAZO ANTÔNIO JOSÉ
4	DAVI DE SOUZA BARROS
5	ELY ANDERRSON SANTOS BARACHO
6	ALESSANDRO BURASLAN CAVALCANTE

Transferências 
 Legenda

 : Jogadores que chegaram por empréstimo
 : Jogadores que voltaram após serem emprestados
 : Jogadores que chegaram ou saíram sem custos
 : Jogadores promovidos ou que queimaram idade do sub-20 

 : Jogadores emprestados pelo Paysandu
 : Jogadores que saíram após o fim do contrato
 : Jogadores dispensados antes do fim do contrato ou que rescindiram contrato
 : Jogadores que chegaram ou saíram após compra de direitos/multa rescisória contratual
|}

|}

Ranking CBF 

Inicio da Temporada

 4.120 Pontos (1.046) 
 Ranking Nacional - (7) 35º Posição
 Ranking Regional -  1º Posição
 Ranking Estadual -  1º Posição

|}

Uniformes

Uniformes Principais 
 Em 2021, o Paysandu lançou a linha 'Constelação', com uniformes em homenagem aos títulos da Série B conquistados pelo clube. 

 1º uniforme: em homenagem ao título da Série B 2001.
 2º uniforme: em homenagem ao título da Série B 1991.
 3º uniforme: em homenagem ao título da Copa dos Campeões 2002.

Jogos 
Todas as partidas do clube com seu time principal.
 Última atualização em 4 de dezembro de 2021.
 Legenda:  Vitórias —  Empates —  Derrotas

Devido o aumento de casos de COVID-19 no Estado, o Campeonato Paraense foi paralisado no dia 15 de março. 

O retorno do Campeonato Paraense foi autorizado a partir do dia 30 de março. 

No dia 28 de setembro, a Confederação Brasileira de Futebol autorizou a volta do público aos estádios da Série C 2021, considerando os limites em seus respectivos municípios, no caso de Belém, foi autorizado o limite de 30% da capacidade do estádio, para o Banpará Curuzu este limite é de 5.060 torcedores. 

No dia 14 de outubro, O Governo do Estado Pará, juntamente com a Prefeitura de Belém, concordaram em aumentar o limite da capacidade dos estádios de Belém para 50%, oque representa para o Banpará Curuzu o limite de 9.012 torcedores.

Resumo das Participações 
 Ver também: Títulos do Paysandu Sport Club

Estatísticas 
 Atualizado em 4 de dezembro
 Jogadores riscados já não integram mais o elenco do Paysandu ou estão em período de empréstimo

Artilharia 
A artilharia da temporada:

  F1. O gol marcado em 31 de julho foi validado em súmula para o jogador Luan Santos, porém, Diego Matos foi o único a ter contato com a bola no referido lance.

Doblete 
Estes foram os dobletes do Paysandu:

Hat-trick 
Estes foram os Hat-tricks do Paysandu:

Presença 
Total de jogos, por jogador, na temporada:

Gols sofridos 
Estes foram os gols sofridos pelo Paysandu:

Pênaltis cometidos 
Estes foram os pênaltis cometidos por futebolistas do Paysandu:

Pênaltis sofridos 
Estes foram os pênaltis a favor do Paysandu:
<noinclude>

Cartões
Riscados os jogadores que foram transferidos antes do fim da temporada.

Capitães 
Os capitães da temporada:

Desempenho dos treinadores 
 Ver também: Treinadores do Paysandu Sport Club

Fatos marcantes

Desempenho 
  não perdia na Curuzu pelo Campeonato Paraense desde 8 de abril de 2015 (1x3 para o ) , sequência esta quebrada pelo Clube do Remo no dia 4 de abril (quase 6 anos de invencibilidade no estádio).
  está no top 5 no ranking de times que mais conquistaram títulos no Brasil no século XXI. (16 títulos) 
 No dia 4 de março, Nicolas ultrapassou a marca de 32 gols de Lecheva e se torna o 9º maior artilheiro bicolor no século XXI. 
 No dia 4 de abril, Nicolas fez seu 8º gol no clássico Re-Pa e tornou-se o maior artilheiro bicolor do clássico no século XXI. 
 No dia 3 de julho, Nicolas alcançou a marca de 37 gols marcados pelo , assim empatando com Albertinho na 8ª melhor marca da artilharia bicolor no século XXI. (Contabilizando apenas gols oficiais)
  atingiu a marca de 49 títulos estaduais, assim empantando com o  no 2º lugar do ranking de maiores campeões estaduais.

Acontecimentos 
 1 de fevereiro - FPF altera o formato de disputa do Campeonato Paraense. 
 5 de fevereiro - Diretoria bicolor define planos para recuperaçao física dos atletas, visando a competitividade forte em toda temporada. 
 7 de fevereiro - Empresa no ramo de construção e incorporação imobiliária, fecha patrocínio com o . 
 8 de fevereiro - Após duas temporadas, Silvano Austrália deixa o cargo de treinador de goleiros. 
 9 de fevereiro -  anuncia renovação contratual com o Meia Marlon até o fim de 2024, além de aquisição de parte dos direitos econômicos do atleta e 100% dos direitos federativos do mesmo. 
 10 de fevereiro - Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região manteve em 2ª instância, a condenação do  a pagar R$ 520.519,97 mil de indenização ao atacante Bruno Veiga, clube promete recorrer. 
 10 de fevereiro - Ex-presidente bicolor Sérgio Serra, lidera comissão para administrar categorias de base. 
 11 de fevereiro -  fará novamente a sua pré-temporada em Barcarena. 
 12 de fevereiro - FPF divulga tabela para o primeiro turno do Campeonato Paraense, destaque para o clássico Re-Pa que será disputado no Estádio Banpará Curuzu. 
 12 de fevereiro - Torcedora que teve sua casa incêndiada, ganha apoio do  com novos uniformes da equipe para repor sua coleção e também foi levada para visitar o Estádio Banpará Curuzu. 
 15 de fevereiro - Justiça penhora 20% da cota de patrocínio com o Banpará, para que a dívida de R$ 1.167.175,45 com a empresa "ingresso fácil" sejá paga. 
 15 de fevereiro - Elenco bicolor inicia exames para pré-temporada. 
 16 de fevereiro - Elenco e comissão viajam rumo a Barcarena. 
 22 de fevereiro - Vazam imagens dos uniformes principais para a temporada 2021. 
 23 de fevereiro -  lamenta o falecimento de Heyder, ídolo bicolor bicampeão paraense em 1980 e 1981. 
 23 de fevereiro -  lança o portal da transparência, com o objetivo de tornar real para a torcida a situação financeira do clube. 
 24 de fevereiro - Estádio Banpará Curuzu passa por reformas e revitalização, desde o gramado até a estrutura do estádio e do hotel concentração. 
 25 de fevereiro -  lança projeto denominado “Pra Cima Papão!”, com o objetivo de atrair a torcida para ajudar o clube a arrecadar fundos e também concorrer a premiações. 
 8 de março -  lamenta o falecimento de Paulinho, ex-atleta bicolor de basquete nos anos 80 e que também defendeu a seleção brasileira. 
 8 de março - Guy Peixoto (considerado o maior atleta de basquete que o  já teve, tendo assim a camisa 7 "aposentada" em sua homenagem), é reeleito presidente da CBB. 
 10 de março -  derrota o  e avança para a 2ª fase da Copa do Brasil, assim garantindo premiação de R$ 560 mil por participar da 1ª fase e mais R$ 675 mil por avançar à 2ª fase.  Destaque para o porco Julinho (que esteve presente no Estádio Aniceto Moscoso) e para o Presidente Maurício Ettinger, que prometeu pix de R$ 700 para cada gol marcado pelo clube, como parte da campanha para incentivar o torcedor à colaborar com o “Pra Cima Papão!”. 
 12 de março - Presidente Mauricio Ettinger afirma que não ocorreu a mudança de local da 3ª rodada do Parazão contra o  (que é o mandante do encontro) devido a equipe solicitar R$ 30 mil ao clube bicolor para transferir a partida do Estádio Mamazão para o Estádio Banpará Curuzu. 
 12 de março -  anúncia novo patrocínio, no ramo de apostas online. 
 13 de março -  arrecadou mais de R$ 25 mil com campanha para engordar o porco Julinho. 
 13 de março - Após o cumprimento da 3ª rodada, o Campeonato paraense é suspenso devido o aumento no número de casos da COVID-19. 
 14 de março -  divulga nota de pesar em homenagem a Ronaldo Porto. 
 16 de março - Torcedor bicolor vende camisas para custear o velório de sua mãe, o presidente bicolor Maurício Ettinger comprou todas! 
 17 de março - Delegação bicolor viajaria para Salinópolis com o objetivo de manter o treinamento para a disputa da Copa do Brasil , porém foi impedida pela prefeitura local em virtude de possível aglomeração, assim jogadores e comissão permanecem concentrados no Estádio Banpará Curuzu. 
 17 de março -  lamenta falecimento de Walter Rocha, criador do Mascote Bicho Papão. 
 19 de março -  lamenta o falecimento do preparador físico Fernando Silva, que trabalhou no clube por mais de 10 anos. 
 21 de março -  lamenta o falecimento de Pedro Crispino, ex-conselheiro e ex-diretor jurídico do clube.  
 21 de março - Zagueiro Yan renova contrato com o  até o fim da temporada. 
 23 de março - Elenco bicolor se dirige a Castanhal para manter preparação. 
 24 de março -  lamenta a marca de 10 mil mortes por COVID-19 no Estado. 
 25 de março - Ônibus que pertence ao Clube do Remo foi pinchado em Castanhal, vídeo mostra que um dos vândalos usava camisa de organizada do  , porém, clube bicolor divulga nota de repúdio ao ato. 
 25 de março - Presidente bicolor nega suposto acerto com o  pelo Atacante Nicolas. 
 26 de março -  recebe proposta do  pelo Atacante Nicolas , porém, Presidente bicolor nega interesse pois o valor proposto seria cerca de 20% da multa rescisória do jogador, que é de R$5 milhoes . Horas após o ocorrido, um dirigente do clube carioca criou polêmica ao afirmar que foi Nicolas quem procurou o  para realizar o contrato, alegando que o jogador teria acerto com a direção bicolor por este valor em questão e que o mesmo já estaria até se afastando do clube para definir seu futuro. 
 29 de março - Nicolas se pronuncia sobre as polêminas recentes. O jogador admite procura pelo , porém nega qualquer descontentamento em seguir no , além de enfatizar tristeza com comentários maldosos de torcedores e indiginação por jornalistas que afirmaram que o mesmo estaria pedindo para treinar separado do elenco. 
 30 de março -  divulga nota de pesar em homenagem a Dennis Martins, ex-atleta de basquete no clube. 
 31 de março - Bancos de reservas, assentos e cadeiras do Mangueirão serão doados aos três principais times de Belém e presidente bicolor já garante estude de implementação dos assentos no Estádio Banpará Curuzu. 
 3 de abril -  comemora o alcance de 1 milhão de seguidores em suas redes sociais. 
 4 de abril -  é derrotado no Re-Pa nº 760 pelo placar de 2-4, em pleno Estádio Banpará Curuzu. 
 9 de abril -  lamenta o falecimento de Evandro, ex-jogador do clube que atuava como ponta direita e foi tricampeão Paraense (1980, 1981 e 1982), o clube promete 1 minuto de silêncio em sua homenagem, antes de iniciar o Clássico Pa-Tu. 
 9 de abril - Clássico Pa-Tu foi suspenso devido forte chuva com ventania que quase derrubou placar eletrônico do Estádio Banpará Curuzu. 
 9 de abril - Presidente Mauricio Ettinger confirma contratação de empresa que trabalha na implementação de gramados na Copa do Mundo FIFA de 2022 do Catar, para implementar os gramados no CT Raul Aguilera, tudo isto graças á campanha para 'engordar o Julinho'. 
 10 de abril -  divulga nota de esclarecimento sobre o telão do Estádio Banpará Curuzu que tombou durante temporal no dia 9 de abril, clube esclarece sobre manutenções e garante estar já trabalhando na reimplementação do mesmo. 
 16 de abril -  anuncia novo patrocínio. 
 24 de abril -  anuncia retomada de atividades na Diretoria de Cultura e Memória. 
 24 de abril - Antes do Clássico Pa-Tu,  anuncia programa 'Sócio Eterno Campeão', para homenagear ídolos bicolores que disputaram a Copa Libertadores da América de 2003 . Já nesta data, entregou os títulos de sócio para os ídolos Ronaldo e Róbson. 
 12 de maio -  homenageia Vandick, Vanderson e Balão no programa Sócio Campeão Eterno. 
 14 de maio - Diretoria bicolor solicita autorização para ter público de 3 mil torcedores no Clássico Pa-Tu pela final do Paraense  porém foi negado pelo Governo do Estado do Pará. 
 15 de maio -  inaugura a 7ª loja da marca lobo, sendo a 1ª fora de Belém (no caso, em Castanhal). 
 16 de maio - Após derrota no 1º jogo da final do Campeonato Paraense,  opta por dispensar Itamar Schülle. 
 17 de maio - Com a dispensa do Treinador Itamar Schülle, o  sera comandado pelo Auxiliar Wilton Bezerra na final do Campeonato Paraense contra a . 
 23 de maio - Antes do Clássico Pa-Tu pela final do Campeonato Paraense, houve a prestação de 1 minuto de silêncio em homenagem a Fran Costa, conhecido no Pará como 'Rei do Acesso.  divulgou nota de pesar. 
 27 de maio -  lamenta do falecimento de Dom Elias, que foi compositor de algumas músicas que homenageiam grandes momentos da história bicolor, como a conquista da Copa dos Campeões, em 2002. 
 3 de junho -  retoma obras do CT Raul Aguilera e promete entregar primeiro campo em setembro. 
 7 de junho - Grupo de torcedores protestam em frente a sede social do clube após derrota na 2ª rodada da Série C diante do . 
 15 de junho -  anuncia novo restaurante na sede social do clube. 
 16 de junho -  lança o programa passaporte bicolor, que permite ao torcedor adquirir ingressos de maneira antecipada. 
 18 de junho -  detalha ações do sócio já realizadas no semestre. 
 25 de junho - Membros de torcida organizada pressionam delegação bicolor cobrando por melhores resultados e agridem jogadores no Aeroporto Internacional de Belém durante embarque para Fortaleza ,  emite nota de repúdio contra violência física e psicológica sofrida pela delegação. 
 2 de julho -  divulga nota de pesar em homenagem a Sergio Belfort, que foi técnico bicolor em 2007. 
 6 de julho - Mauricio Ettinger expõe em suas redes sociais uma ação judicial que condenou o  a ter 260 mil de cota de patrocínio bloqueado, fato este em virtude de contrato realizado com uma empresa de ingressos que atendeu o clube de 2008 a 2012. 
 6 de julho -  anuncia novo patrocínio, do ramo de suplementação alimentar. 
 7 de julho -  confirma saída de Nicolas para o , clube garante recebimento de compensação financeira, empréstimo do jogador até dezembro de 2022 e possibilidade de venda para a nova equipe. 
 7 de julho - Treinador Vinícius Eutrópio, participa de ação social de doação de alimentos. 
 11 de julho - Ítalo Rodrigues deixa o cargo de executivo de futebol bicolor e dirige-se ao . 
 12 de julho -  decide não contratar novo executivo de futebol, as funções deixadas por Ítalo Rodrigues serão divididas entre diretores do clube. 
 26 de julho - Após empate com  pela 9ª rodada da Série C, Vinícius Eutrópio é dispensado do cargo de Técnico.  
 26 de julho -  anuncia Roberto Fonseca para sequência da temporada.  
 1 de agosto -  anuncia que atletas, comissão técnica e funcionários do futebol serão vacinados contra a Covid-19 no dia 2 de agosto. 
 2 de agosto -  divulga detalhes sobre a aplicação da 1ª dose da vacina contra a COVID-19. 
 4 de agosto -  relembra 19 anos da conquista da Copa dos Campeões de 2002. 
 6 de agosto - Presidente bicolor confirma ainda haver pendências quanto ao 13º salário de funcionários e alguns atletas que estavam no clube, o mesmo garante pagamento até o fim do mês. 
 13 de agosto - Diretoria bicolor lança o "Consórcio do Papão", programa em parceria com patrocinador do clube que promete captar mais recursos para a obra do CT Raul Aguilera. 
 31 de agosto -  lança a diretoria da mulher. 
 2 de setembro - Governo do Pará autoriza até 30% da capacidade dos estádios liberada, porém, a prefeitura de Belém autorizou o máximo de 20% da capacidade. 
 19 de setembro - Com a vitória na 17ª rodada e combinação de resultados, o  garantiu vaga no quadrangular final da Série C com uma rodada de antecedência. 
 28 de setembro - CBF destina R$200 mil para cada clube participante da  Série C 2021. 
 14 de outubro - Neymar recebe das mãos de Lecheva em Manaus, uma camisa oficial do . 
 16 de outubro - Roberto Fonseca deixa o cargo de Treinador à disposição após derrota para o  pela 3ª rodada da 2ª fase da Série C. Presidente bicolor teria pedido a permanência do técnico. 
 18 de outubro - Roberto Fonseca deixa o cargo de Treinador e o auxiliar permanente do clube, Wilton Bezerra, assume novamente até o fim da temporada. 
 6 de novembro -  anuncia ídolo Lecheva para o cargo de coordenador técnico em 2022.

Retrospecto por adversários

Equipes Catarinenses

Equipes Paulistas

Equipes Cariocas

Equipes Mineiras

Equipes Alagoanas

Equipes Baianas

Equipes Pernambucanas

Equipes Paraíbanas

Equipes Piauineses

Equipes Cearenses

Equipes Amazonenses

Equipes Paraenses

Estádios

Categorias de Base

Sub-20

Paraense

Amistosos 

1ª fase 

Oitavas de final

Sub-17

Paraense

Amistosos 

1ª fase  

  F1. No segundo tempo, aos 22 minutos, a partida teve de ser encerrada por causa do placar, de acordo com as regras.
Oitavas de final

Quartas de final

Semifinal

Final

Futebol Feminino

Paraense

1ª fase  

  F2. Ainda no primeiro tempo, aos 35 minutos, a partida teve de ser encerrada por causa do placar, de acordo com as regras.
Quartas de final

Outras Modalidades
 Ver também: Outros esportes do Paysandu Sport Club

  Basquetebol - Com três torneios no calendário de disputas, equipe de basquetebol bicolor retoma atividades.  prepara-se para estrear na Copa Pará de basquete.  estreia a Copa Pará com vitória diante da . A equipe bicolor conquistou vaga para os playoffs com uma rodada de antecedência.  derrota o rival e garante título da primeira edição da Copa Pará.  Equipes de base se preparam para competições nas quadras 
  Regata - Equipe bicolor mantem treinos ativos visando o calendário de 2021.  promove curso para treinador olímpico nível um.  conquista 4 medalhas no Campeonato Brasileiro Interclubes de regata. 
  Futsal -  é eliminado nas semifinais do torneio Bené Aguiar diante da . 

Temporadas do Paysandu Sport Club
Listas do Paysandu Sport Club
Paysandu
Futebol de 2021 no Pará